La gauche est le sens du côté du cœur. Il est inhérent au point d'observation personnel de l'individu. Couramment, la gauche désigne donc le sens contraire de la droite.

Politique
 La gauche désigne l’ensemble des partis situés à gauche sur un échiquier politique et qui siègent à gauche à l’Assemblée par rapport au Président qui est face à l'Assemblée.
 Die Linke (« La Gauche ») est un parti politique allemand créé par le Linkspartei (ancien PDS) et la WASG.
 La Gauche est un parti politique luxembourgeois d’idéologie socialiste.
 La Gauche est un mouvement politique suisse situé à la gauche du Parti socialiste et des Verts.
 Voir aussi gauche et droite en politique et extrême gauche.

Sciences et techniques
 En métallurgie, le gauche est une pièce qui subit une torsion.
 En stéréochimie, gauche est une désignation pour un angle dièdre à 60° pour conformères, voir Projection de Newman.

Adjectif 
 Gauche désigne une personne particulièrement maladroite.
 En géométrie, on dit d'une courbe qu'elle est gauche lorsque ses points ne sont pas contenus dans un même plan.
 En langage humain indique une direction ou une position par rapport à un observateur ou par rapport à un objet qui par convention possède une direction : ma gauche, le côté gauche de ma voiture (par convention à la direction habituelle donc en référence au conducteur et pas au piéton qui est devant)
 En marine on utilise le terme "bâbord" pour désigner le côté gauche en regardant vers l'avant.

Autres
 L’expression être gauche signifie être maladroit, hésitant, timide.
 En boxe, un gauche désigne un coup porté avec le bras gauche, par exemple un direct du gauche ou un crochet du gauche.
 Dans le domaine militaire, gauche définit la position d'un élément des troupes.
 le Tourne-à-gauche est un outil support des tarauds, qu'on tourne vers la droite lors de la réalisation des taraudages.
 En surf,  une gauche est une vague déferlant vers la gauche (dans le sens de déferlement de la vague).

Voir aussi